Лугонес, Леопольдо — аргентинский поэт.
 Лугонес (исп.) город в Княжестве Астурия, Испания.